Die Liste der Mitglieder der Liturgischen Vorbereitungskommission des Zweiten Vatikanischen Konzils enthält nach fünf Kriterien sortierbar sämtliche Mitglieder der von Papst Johannes XXIII. berufenen Mitglieder der Liturgischen Vorbereitungskommission des Zweiten Vatikanischen Konzils.

Liste

Literatur

Siehe auch 

Liste (Personen des Katholizismus)
Zweites Vatikanisches Konzil
Liturgie (römischer Ritus)
Liturgiegeschichte (20. Jahrhundert)